Alopecurus paniceus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alopecurus paniceus descrita por L. es el Polypogon monspeliensis de  Desf. 
Alopecurus paniceus descrita por O.Müll. es el Alopecurus geniculatus de L.

Referencias